Plaats in Indonesië
 Langko (Janapria), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Langko (Lingsar), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara